Di Tella puede hacer referencia a:

Personas 
Andrés Di Tella; director de cine argentino.
Torcuato Di Tella; empresario argentino de origen italiano.
Guido Di Tella; ingeniero, economista y político argentino.
Torcuato Di Tella (hijo); sociólogo argentino.

Miscelánea 
Instituto Di Tella; centro argentino de investigación cultural sin fines de lucro.
Siam Di Tella; empresa argentina fundada por Torcuato Di Tella en 1911.
Universidad Torcuato Di Tella; universidad argentina de carácter privado.